Валансоль:

 Валансоль — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег.
 Валансоль — кантон во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Альпы Верхнего Прованса.